El Perelló, commune de la province de Tarragone (Catalogne, Espagne).
 , localité située sur le territoire de la commune de Sueca (province de Valence, Espagne). En bord de mer, sa population, de 2 200 habitants, peut être multipliée par cinq en été.